George Davison peut faire référence à :

 George Davison (1854-1930),un photographe anglais
  (?-1799), homme d'affaires et homme politique québécois
  (1855-1912), représentant du Kentucky

Source de la traduction

Voir aussi 
 

Homonymie de personnes